Toponímia:
 Camprubí (Borredà), mas al nucli de Borredà (Berguedà) 
 Casa Camprubí, edifici modernista projectat per l'arquitecte Josep Maria Jujol a la carretera de Sant Joan Despí a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
 Casa Camprubí (Roses), edifici a la carretera que va de Roses a Cadaqués (Alt Empordà)
 Biografies:
 Esteve Camprubí i Mercader (Navarcles, 1885 - Colònia Vidal, Puigreig, 1969), músic i poeta 
 Joan Camprubí, diversos personatges
 Jordi Galí Camprubí (Barcelona, 1944), interiorista català 
 Josep Camprubí i Duocastella (Manresa, 1954) alcalde de Manresa entre els anys 2006 i 2011, i regidor de l'ajuntament des del
 Martí Camprubí i Puigneró (Manresa, 1910 - Barcelona, 1992), autor, actor i director teatral
 Xevi Camprubí i Pla (Tona, Osona, 1965), historiador i periodista català
 Zenòbia Camprubí i Aymar (Malgrat de Mar, 1887 - San Juan de Puerto Rico, 1956), escriptora i traductora, muller, secretària i col·laboradora de Juan Ramon Jiménez
 Marià Camprubí (Reus 1804 - ?) Coreògraf